Il detentore del titolo Yvon Petra ha perso nei quarti di finale contro Tom Brown.

Jack Kramer ha battuto in finale Tom Brown 6–1 6–3 6–2.

Teste di serie
 Jack Kramer (campione)
 John Bromwich (quarto turno)
 Tom Brown (finalista)
 Dinny Pails (semifinali)
 Geoffrey Brown (quarti di finale)
 Jaroslav Drobný (quarti di finale)
 Yvon Petra (quarti di finale)
 Robert Falkenburg (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1947